est une expression anglaise signifiant « fin heureuse ». Elle peut faire référence à :

Mathématiques 
 Le Happy Ending problem est un résultat de géométrie plane sur la relation entre la taille d'un ensemble de points en position générale et la taille de son plus grand polygone convexe.

Titres

Cinéma 

 The Happy Ending est un film américain réalisé par Richard Brooks sorti en 1969 ;
 Happy Endings est un film choral américain réalisé par Don Roos et sorti en 2005.

Musique 

 Happy Ending est le cinquième single de Mika, extrait de l'album Life in Cartoon Motion (2007).

Télévision 

 Happy Endings est un téléfilm de Jerry Thorpe sorti en 1983.
 Happy Endings est une série télévisée américaine en 57 épisodes de 22 minutes créée par David Caspe et diffusée entre le  et le  sur le réseau ABC

Voir aussi